Chalton peut désigner :
 Chalton, un village du Bedfordshire, en Angleterre ;
 Chalton, un village du Hampshire, en Angleterre ;
 Chalton, une entreprise chinoise, filiale de Xinjiang Chalkis.

Homonymie de toponyme